Torralba de Ribota kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torralba de Ribota (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Torralba de Ribota (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar